Пискунова — русская фамилия, женская форма фамилии .
 Пискунова, Елена Витальевна (род. 1980) — узбекистанская легкоатлетка.
 Пискунова, Ирина Викторовна (род. 1972) — российская хоккеистка на траве и хоккейная судья.
 Пискунова, Светлана Ильинична (род. 1946) — российский учёный, доктор филологических наук.
 Пискунова (Ливанова), Татьяна Андреевна (1953—1987) — советская актриса.
 Пискунова, Эльмира Рафаэльевна (род. 1995) — российская футболистка.